Pojem sníh označuje obvykle led ve formě sněhových vloček, ale i další látky, které jsou svým vzhledem či svojí konzistencí podobné běžnému přírodnímu sněhu.
 sníh – forma vody, výsledek sněžení
 cukrářská a kuchařská surovina, pěna z vaječných bílků
 hasicí prostředek produkovaný sněhovými hasicími přístroji, krystalky oxidu uhličitého
 slangově droga kokain
 Sníh je také opera Daniela Aubera z roku 1823.
Iniciativa Sníh, tým expertů spolupracující na zmírnění dopadů pandemie covidu-19 v České republice

Externí odkazy